Хржановский (Хржановская) — фамилия. Известные носители:

 Хржановский, Андрей Юрьевич (род. 1939) — мультипликатор, сценарист и педагог.
 Хржановский, Владимир Геннадиевич (1912—1957) — ботанико-географ, филогенетик и морфолог растений, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Хржановский, Вячеслав Феликсович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 26 августа 1916.
 Хржановский, Илья Андреевич (род. 1975) — режиссёр, сценарист и продюсер.
 Хржановский, Иосиф Илларионович — Георгиевский кавалер; полковник; № 6454; 5 декабря 1841.
 Хржановский, Юрий Борисович (1905—1987) — советский художник, артист эстрады, актёр.

 Хржановская, Ольга Викторовна (род. 1980) — российская волейболистка.

См. также 
 Хшановский
 Хшанув